Кагуляры (от  — ка­пю­шон с про­ре­зя­ми для глаз) — тайная организация во Франции в 1930-х годах (её члены не знали друг друга, так как на встречах носили капюшоны с прорезями для глаз). В дальнейшем — термин для обозначения тайных организаций и подпольщиков.

Тайная организация во Франции 
Кагуляры — данное французской прессой и закрепившееся наименование членов тайной профашистской террористической организации Секретный комитет революционного действия (Organisation secrète d’action révolutionnaire, OSAR), образованной и бывшей активной между 1935 и 1937 годами.

Название своё кагуляры получили от журналиста Мориса Пужо, одного из руководителей праворадикальной монархической организации Аксьон франсез. La Cagoule — в переводе капюшон, маска — означал в данном случае капюшон с прорезями для глаз, который надевали члены организации на своих тайных собраниях и при принесении присяги.

Организация кагуляров была основана вышедшим из Аксьон франсез в январе 1935 года инженером Эженом Делонклем и рядом его единомышленников, посчитавших деятельность Аксьон франсез слишком вялой и не отвечающей целям решительной борьбы с левым и коммунистическим движением во Франции. Создание La Cagoule и вся его деятельность осуществлялись в обстановке соблюдения глубокой тайны. Особенно активной деятельность кагуляров стала после прихода к власти во Франции левого Народного фронта по итогам выборов в апреле — мае 1936 года. Члены La Cagoule устраивали поджоги в взрывы, террористические акты в отношении левых деятелей (например, покушение на итальянских антифашистов, братьев Росселини в 1937 году), старались наладить связи и вербовать сторонников в армии. Активная работа в вооружённых силах была необходима как для приобретения оружия, так и для создания прочной базы с целью осуществления переворота в стране, свержения правительства Народного фронта.

Кроме Э. Делонкля, из Аксьон франсез тайно перешли в Секретный комитет революционного действия и её возглавили такие известные лица, как маршал Ф.д’Эспере, герцог Жозеф Поццо ди Борго, генерал Дюсеньёр, основатель фирмы L'Oréal Эжен Шуллер и др. Первые тайные собрания кагуляров проводились в здании правления фирмы L’Oréal.

После неудачной попытки вооружённого мятежа в ночь с 15 на 16 ноября 1937 года заговор кагуляров против Третьей республики был раскрыт. До конца ноября продолжалось расследование МВД Франции в отношении этой организации, позволившее обнаружить в различных регионах страны скрытые склады с вооружением. В 1938 году были арестованы более 120 членов организации Секретный комитет революционного действия. Однако в результате судебных процессов, проведённых в 1938 году правительством К.Шотана, большинство кагуляров остались на свободе. Более того, в ночь на 26 июля 1941 года они убили в одном из отелей города Монтелимар Маркса Домре, министра внутренних дел Франции конца 1930-х годов, разгромившего организацию La Cagoule.

В годы Второй мировой войны большинство бывших членов организации Секретный комитет революционного действия сотрудничали с немецкими оккупационными властями и, в особенности, с правительством Виши. Так, Шуллер и Делонкль образовали т. н. Социально-революционное движение (Mouvement social révolutionnaire), организовывавшее многочисленные вооружённые провишистские акции на оккупированных территориях, в том числе взрывы в 7 парижских синагогах в октябре 1941 года. Жозеф Дарнан создаёт Легион французских бойцов (Légion française des combattants) , в который он набирал солдат-ветеранов и из которого впоследствии была образована коллаборационистская Французская милиция. Впоследствии Ж. Дарнанд становится оберштурмбанфюрером СС и госсекретарём по безопасности и общественному порядку правительства Виши. Журналист Габриель Жанте издавал официальный печатный орган вишистов — газету Государственное обозрение (Revue de l'État).

В то же время в организацию кагуляров входили и некоторые известные французские политические деятели, связавшие себя во время оккупации Франции с Движением Сопротивления (например, будущий президент Франции Ф. Миттеран).

См. также 
 Ку-клукс-клан

Литература 
 Michael Bar-Zohar: Bitter Scent: The Case of L’Oréal, Nazis, and the Arab Boycott. Dutton Books, London 1996, S. 264.
 Michel Ferracci-Porri: Beaux Ténèbres. Normant 2008.
 Gayle K. Brunelle / Annette Finley-Croswhite: Murder in the métro : Laetitia Toureaux and the Cagoule in 1930s France, Baton Rouge 2010.

Примечания

Ссылки 
 Biografie zu Marx Dormoy und Details zu la Cagoule 
 François Mitterrand und La Cagoule 

История Франции
Французские фашистские партии
Тайные общества Франции
Терроризм во Франции
Антикоммунистические организации
Праворадикальные террористические организации